Recetor kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Recetor (ort), Casanare, 
 Recetor (kommun), Casanare,